Plusieurs traités ont été signés à Bâle : 

 le traité de Bâle (1499) qui reconnaît de facto l'indépendance de la Suisse ; 
 le traité de Bâle (5 avril 1795), entre la France et la Prusse ; 
 le traité de Bâle (22 juillet 1795), entre la France et l'Espagne.